Cuvântul cometă are mai multe înțelesuri în limba română:
 Cometă, corp ceresc mic, de aparență nebuloasă, care se rotește în jurul unui Soare.
 Cometa Crommelin (denumire oficială: 27P/Crommelin)
 Cometa Elenin (denumire oficială: C/2010 X1) 
 Cometa Encke (denumire oficială: 2P/Encke)
 Cometa Hale-Bopp (denumire oficială: C/1995 O1)
 Cometa Halley
 Cometa Hyakutake (denumire oficială: C/1996 B2)
 Cometa Kohoutek (denumire oficială: C/1973 E1)
 Cometa Lexell (denumire oficială: D/1770 L1)
 Cometa McNaught sau Marea Cometă din 2007 (denumire oficială: C/2006 P1) 
 Cometa West (denumire oficială: C/1975 V1, iar altădată 1976 VI și 1975n)
 Cometa (informatică), un model de aplicație web, în care este permis ca un server web să trimită date unui browser, fără ca browser-ul să solicite în mod explicit.